

Летниця () — місто в Ловецькій області. Входить до складу общини Летниця.
 Летниця () — община в Ловецькій області.
 Летниця () — село в Софійській області. Входить до складу общини Драгоман.